Televisie/film
 The Wedding (Part 1&2), twee afleveringen van het achtste seizoen van het tienerdrama Beverly Hills, 90210
 The Wedding (1972), een Poolse film uit 1972 van regisseur Andrzej Wajda
 The Wedding (1998), een Amerikaanse televisiefilm met onder anderen Halle Berry
 The Wedding (2000), een Frans-Russische film uit 2000 van regisseur Pavel Lungin
 The Wedding (2004), een Poolse film uit 2004 van regisseur Wojtek Smarzowski

Muziek
 The Wedding (band), een Amerikaanse rockband
 The Wedding (Oneida), een muziekalbum van de Amerikaanse rockband Oneida
 The Wedding (The Wedding), een muziekalbum van de Amerikaanse rockband The Wedding
 The Wedding (nummer), een nummer uit 1964 van de Engelse zangeres Julie Rogers

Literatuur
 The Wedding (roman van Nicholas Sparks), een roman uit 2003 van de Amerikaanse schrijver Nicholas Sparks
 The Wedding (roman van Danielle Steel), een roman uit 2000 van de Amerikaanse schrijver Danielle Steel